

Aziende
Chanel – casa di moda francese

Musica
Chanel – singolo di Frank Ocean del 2017

Onomastica
Chanel – nome proprio di persona inglese femminile

Persone
Chanel – cantante cubana naturalizzata spagnola
Coco Chanel – stilista francese
Hélène Chanel – attrice francese
Pietro Chanel – sacerdote francese